Dangereuses Photos (Say Cheese and Die!) est un roman fantastique et horrifique américain pour la jeunesse de la collection de livres Chair de poule écrite par R. L. Stine.

Dans l'édition américaine, le livre est le quatrième de la série Goosebumps. Il est sorti en . Dans l'édition française de Bayard Poche, il est le troisième de la série Chair de poule et a été publié le . Il est traduit de l'américain par Daniel Alibert-Kouraguine.

Ce roman a, par la suite, été adapté en épisode pour la série télévisée éponyme Chair de poule.

Synopsis 
Alex Banks, accompagné de ses amis, Michael Warner, Arthur Normann et Sarah Walker, est entré par effraction dans la maison Coffman, une prétendue maison hantée habité par un homme étrange appelé L'Araignée à cause de son physique. Là bas, il trouve un appareil-photo polaroïd qu'il emporte avec lui. Mais les clichés du polaroïd semblent annoncer un avenir toujours dramatique...

Remarque 
Le livre se nomme Say Cheese and Die! en anglais, littéralement Dites Cheese et mourez !.

Sous-titre 
Dangereuses Photos est sous-titré Une trouvaille si innocente dans la version française.

Adaptation télévisée 

Ce livre a bénéficié d'une adaptation télévisée dans la série télévisée Chair de poule.

Numérotation et titre 
L'épisode est le numéro 15 de la série. Il a été diffusé lors de la première saison. C'est donc également l'épisode 15 de la saison 1. 

Les titres originaux et français de l'épisode sont restés exactement les mêmes que ceux des livres.

Différences roman / épisode

Suite 
Dangereuses Photos a bénéficié d'une suite indirecte intitulée Say Cheese and Die - Again! et éditée en France sous le titre Photos de malheur. Les deux histoires n'ont aucun lien entre elles et ne mettent pas en scène les mêmes personnages. Seul le scénario avec l'appareil-photo diabolique est repris. Cette suite a également été adaptée en épisode.

Articles connexes 
 Chair de poule, la collection
 Chair de poule, la série télévisée
 Liste des livres de Chair de poule

Liens externes  
 

Livre de Chair de poule adapté à la télévision
Roman fantastique américain
Roman d'horreur américain
Roman américain paru en 1992